Икома:
 Икома — город в Японии, находящийся в префектуре Нара.
 Икома — гора в префектурах Нара и Осака.
 Икома — этническая группа в Танзании.
 Икома — второе и последнее судно типа Цукуба, Императорского Флота Японии.
 Икома — японский авианосец типа Унрю.

Персоналии 
 Рина Икома — японская певица, идол.